Adriana Boedevska, een Bulgaars actrice
 Budevska (inslagkrater), een inslagkrater op Venus